Kovačica est un toponyme qui peut désigner :
Kovačica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tuzla et dans le canton de Tuzla, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kovačica, une ville et une municipalité de Serbie situées dans la province autonome de Voïvodine et dans le district du Banat méridional ;
Kovaçicë/Kovačica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.